Hornet es un término que puede referirse a:

 El avión F/A-18 Hornet.

 Al personaje de ficción de Marvel Spider-Man, cuando adoptó la personalidad de Hornet.

 Al personaje de ficción de Marvel Hornet.

 A la red social gay Hornet Networks Gay Social Network